Malerkotla steht für:
 Malerkotla (Staat), Fürstenstaat in der Punjab States Agency von Britisch-Indien
 Malerkotla (Stadt), Hauptstadt des ehemaligen Fürstenstaats Malerkotla; heute eine Stadt im indischen Bundesstaat Punjab